Dezső [] ist als eine ungarische Form von Desiderius ein ungarischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Dezső ist lateinischer Herkunft und hat die Bedeutung „der Erwünschte, der Ersehnte“.

Namensträger 

 Dezső Bánffy (1843–1911), ungarischer Politiker
 Dezső Buzogány (* 1957), rumänischer Kirchengeschichtler
 Dezső Czigány (1883–1937), ungarischer Maler
 Dezső Ernster (1898–1981), ungarischer Opernsänger
 Dezső Földes (1880–1950), ungarischer Säbelfechter
 Dezső Gyarmati (1927–2013), ungarischer Wasserballspieler und -trainer
 Dezsõ Korányi (1914–1981), ungarisch-französischer Fußballspieler und -trainer (Désiré Koranyi)
 Dezső Korda (1864–1919), ungarischer Elektroingenieur und Erfinder
 Dezső Kosztolányi (1885–1936),  ungarischer Schriftsteller, Dichter, Journalist und Übersetzer
 Dezső Lauber (1879–1966), ungarischer Sportler und Architekt
 Dezső Lányi (1879–1951), ungarischer Bildhauer
 Dezső László (1894–1949), ungarischer Offizier im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 Dezső Legány (1916–2006), ungarischer Komponist, Pianist und Musikwissenschaftler
 Dezső Lemhényi (1917–2003), ungarischer Wasserballspieler
 Dezső Losonczy (1891–1950), ungarischer Dirigent, Komponist und Pianist
 Dezső Ránki (* 1951), ungarischer Pianist
 Dezső Szabó (Schriftsteller) (1879–1945), ungarischer Schriftsteller
 Dezső Szenkár (1894–1962), ungarischer Komponist und Kapellmeister
 Dezső Tandori (1938–2019), ungarischer Schriftsteller, Philologe, Dichter, Übersetzer und bildender Künstler

Siehe auch 
 Dezsö

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Ungarischer Personenname